Tarn é um departamento da França localizado na região Midi-Pyrénées. Sua capital é a cidade de Albi, e o nome deve-se ao rio Tarn.

Nesta lista estão relacionadas as 314 comunas, 2 arrondissements e 23 cantões que fazem parte do departamento francês do Tarn.

Arrondissements
 Albi
 Castres

Cantões
 Albi-1
 Albi-2
 Albi-3
 Albi-4
 Carmaux-1 Le Ségala
 Carmaux-2 Vallée du Cérou
 Castres-1
 Castres-2
 Castres-3
 Les Deux Rives
 Gaillac
 Graulhet
 Le Haut Dadou
 Les Hautes Terres d'Oc
 Lavaur Cocagne
 Mazamet-1
 Mazamet-2 Vallée du Thoré
 La Montagne noire
 Le Pastel
 Plaine de l'Agoût
 Les Portes du Tarn
 Saint-Juéry
 Cantão de Vignobles et BastidesVignobles et Bastides

Comunas

|}

(CAC) Comunidade de aglomeração de Castres-Mazamet, criada em 2000.
(CAA) Comunidade de aglomeração de l'Albigeois, criada em 2003.

Ver também
 Tarn

Tarn